Шия — топоним в России:
 Шия — село в Цунтинском районе Дагестана;
 Шия — село в Гомельской области Белоруссии;
 Шия — река в Татарстане, приток Вятки;
 Шия — река в Татарстане, приток Малого Черемшана.

См. также 
 Шуя